

Patronyme  
Le nom de Rustici est porté par ces personnalités (par ordre alphabétique :

 Giovanni Francesco Rustici (1474-1554, est un sculpteur italien.
 Marco di Bartolomeo Rustici (1392 ou 1393-1457) est un orfèvre florentin.
 Lorenzo Rustici, (1512-1572) peintre italien
 Vincenzo Rustici, (1556 - 1632) est un peintre maniériste de l'école siennoise.
 Francesco Rustici, dit Il Rustichino (~ 1592-1625) est un peintre baroque de l'école siennoise.
 Cristoforo Rustici, dit Il Rusticcone (Sienne, 1552 - 1641),

Voir aussi 

 Le Codex Rustici ou  Codice Rustici est un codex de miniatures (1448-1450) conservé la bibliothèque du Grand Séminaire de Florence.

 
Homonymie de patronyme